Tourlitis ist:

 eine Insel der griechischen Inselgruppe Gavrionisia; siehe Tourlitis (Gavrionisia)
 ein Felsen in der Hafenbucht der Stadt Andros (auf der Insel Andros); siehe Tourlitis (Andros)
 der Name des Leuchtturms auf dem Felsen Tourlitis bei Andros; siehe Leuchtturm Tourlitis